Новгоро́дцев — русская фамилия. Известные носители:
 Сева Новгородцев (настоящие имя и фамилия — Всеволод Борисович Левенштейн; род. 1940) — британский журналист и радиоведущий, сотрудник Русской службы Би-би-си.
 

 Новгородцева, Клавдия Тимофеевна (1876—1960) — деятель революционного движения в России, жена Якова Михайловича Свердлова.
 Новгородцева, Элина Анатольевна (род. 1973) — российская самбистка, дзюдоистка, суматори.